Or (rzeka) – rzeka w Kazachstanie 
 alternatywa – "OR"
 badania operacyjne – operation research
 iloraz szans – odds ratio